Об'єкти NGC
Центавр (сузір'я)
 
Пекулярні галактики
Карликові галактики
Галактики